Kozłowo peut déigner:

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kozłowo, village du powiat de Grudziądz
 Kozłowo, village du powiat de Świecie

dans voïvodie de Podlachie
 Kozłowo, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Kozłowo, village du powiat de Mława
 Kozłowo, village du powiat de Płock 
 Kozłowo, village du powiat de Pułtusk

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kozłowo, village du powiat de Gniezno
 Kozłowo, village du powiat de Nowy Tomyśl

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kozłowo, village du powiat de Mrągowo
 Kozłowo, gmina rurale du powiat de Nidzica
 Kozłowo, village qui donne son nom à la gmina précédente